Infanrix désigne deux vaccins :
Infanrix quinta, dirigé contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et l'infection à Haemophilus type b ;
Infanrix hexa, dirigé contre les mêmes maladies ainsi que l'hépatite B.